Johan Christoph von Körbitz er navnet på flere personer:

 Johan Christoph von Körbitz (rigsmarskal) (1612-1682) – dansk rigsmarskal
 Johan Christoph von Körbitz (overkrigssekretær) (død 1726) – dansk overkrigssekretær